Ліга Європи УЄФА (до 2009 року — Кубок УЄФА) є щорічним футбольним турніром, заснованим в 1971 році. Ліга Європи УЄФА вважається другим за престижністю європейським клубним турніром, після Ліги чемпіонів УЄФА. У розіграші Ліги Європи УЄФА беруть участь клуби, що зайняли по закінченню сезону національного чемпіонату певні місця в турнірній таблиці, залежно від рейтингу УЄФА, а також переможці або фіналісти національних кубків. Чинний переможець турніру — німецький футбольний клуб «Айнтрахт» з Франкфурта-на-Майні.

Фінали

Статистика

Див. також 
 Список переможців і фіналістів Кубка європейських чемпіонів і Ліги чемпіонів УЄФА
 Список переможців і фіналістів Суперкубка УЄФА

Примітки

Джерела 
 Історія турніру на сайті УЄФА  

Ліга Європи УЄФА
Єврокубки